Сказки на ночь:

 Сказки на ночь — кинокомедия режиссёра Ральфа Леви 1964 года.
 Сказки на ночь — семейный фильм режиссёра Адама Шэнкмана 2008 года.
 Сказки на ночь — альбом певицы Мадонны.
 Сказки на ночь () — серия из телесериала «Сверхъестественное».